

Aziende 
 ČKD – Sigla con cui è comunemente identificata la Českomoravská-Kolben-Daněk, azienda ceca di veicoli ferroviari.

Codici 
 CKD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Crooked Creek (Alaska) (Stati Uniti)
 CKD – Codice abbreviativo di Complete knock down che rappresenta un kit completo per assembleare un prodotto.